Krogen kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Krogen (borg) – Den tidligere borg hvor Kronborg nu ligger.
 Krogen (Fraugde Sogn) – en bebyggelse i Fraugde Sogn
 Krogen (Førslev Sogn) – en bebyggelse i Førslev Sogn
 Krogen (Hals Sogn) – et vandareal i Hals Sogn
 Krogen (Kirkerup Sogn) – en bebyggelse i Kirkerup Sogn
 Krogen (Munke Bjergby Sogn) – en bebyggelse i Munke Bjergby Sogn
 Krogen (Niløse Sogn) – en bebyggelse i Niløse Sogn
 Krogen (Sørbymagle Sogn) – en bebyggelse i Sørbymagle Sogn
 Krogen (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn
 Krogen (Tranum Sogn) – en bebyggelse i Tranum Sogn
 Krogen (Tårs Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tårs Sogn
 Krogen (Valsgård Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Valsgård Sogn
 Krogen (Valsølille Sogn) – en bebyggelse i Valsølille Sogn
 Krogen (Virring Sogn) – en bebyggelse i Virring Sogn
 Krogen (Vråby Sogn) – en bebyggelse i Vråby Sogn